Max Görtz (né le  à Höör en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Frosta HC, il poursuit son apprentissage au Malmö Redhawks puis au Färjestad BK. Il débute en senior dans l'Elitserien en 2011 avec Färjestad. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2012, il est choisi au sixième tour, à la cent-soixante-douzième place au total par les Predators de Nashville.

Le , il passe aux mains des Ducks d'Anaheim en retour de l'attaquant Andrew O'Brien.

Carrière internationale 
Il représente la Suède en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2011-2012|| Färjestad BK || Elitserien || 18|| 2|| 3|| 5|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2012-2013|| Färjestad BK || Elitserien || 50|| 9|| 6|| 15|| 4|| 9|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| rowspan=2|2013-2014|| Färjestad BK || SHL || 22|| 2|| 2|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Frölunda HC || SHL || 18|| 6|| 0|| 6|| 2|| 7|| 3|| 2|| 5|| 0
|-
|2014-2015|| Frölunda HC || SHL ||53|| 14||14 ||28 ||6 || 12|| 3|| 1||4 ||0
|-
|2015-2016 || Admirals de Milwaukee || LAH ||72 ||18 ||29 ||47 ||18 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
|2015-2016 || Cyclones de Cincinnati || ECHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|rowspan="2"|2016-2017 || Admirals de Milwaukee || LAH ||30 ||1 ||3 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| Gulls de San Diego || LAH || 28 || 4 || 15 || 19 || 21 || 8 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
|2017-2018|| Malmö Redhawks || SHL || 38|| 9|| 11|| 20|| 4|| 8|| 0|| 1|| 1||0
|-
|2018-2019|| Malmö Redhawks || SHL || 43|| 10||12 ||22 ||4 || 5|| 0|| 0||0 ||2
|-
|2019-2020|| Malmö Redhawks || SHL || 37|| 9|| 6|| 15|| 8||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2020-2021|| Grizzlys Wolfsbourg || DEL || 38 || 10 || 18 || 28 || 8 || 9 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
|2021-2022|| Schwenninger Wild Wings || DEL || 50 || 18 || 19 || 37 || 12 || - || - || -|| - || -

Références 

Naissance en avril 1993
Naissance dans le comté de Scanie
Joueur suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur du Färjestads BK
Joueur des Frölunda Indians
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams